Guillaume Des Marez (1870-1931), archiviste et historien belge ;
 Nelly Marez-Darley (1906-2001), peintre française ;
 Alain Marez (1938-2022), linguiste français.